Chiesa di San Ponzio a Demonte
chiesa di San Ponzio e Immacolata Concezione a Monticello d'Alba
Chiesa di San Ponzio a Pradleves
Chiesa di San Ponzio a San Ponso